Татья́на Рома́нова:
 Романова, Татьяна Александровна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Романова, Татьяна Александровна (почвовед)
 Романова, Татьяна Константиновна (1890—1979) — русская княжна.
 Романова, Татьяна Николаевна (1897—1918) — Великая княжна.
 Романова, Татьяна Флоровна —  народная артистка России.